10-й Чемпионат мира по фристайлу прошёл с 17 по 20 марта 2005 года в финском Куусамо, на горнолыжном курорте Рука. Программа соревнований была расширена практически вдвое — к могулу, акробатике и параллельном могулу присоединились ски-кросс и хафпайп. Всего было разыграно 10 комплектов наград.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионаты мира по фристайлу
Спорт в Финляндии в 2005 году
Март 2005 года
Куусамо